Plaatsen in Duitsland:
 Lindenberg (Barnim), een plaats in Brandenburg
 Lindenberg (Palts), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
 Lindenberg (Vorpommern), een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren
 Lindenberg im Allgäu, een gemeente in de deelstaat Beieren

Bergen in Duitsland:
 Lindenberg (Taunusgebergte)
 Lindenberg (Thüringer Wald)

Bergen in België:
 Lindenberg (Sint-Genesius-Rode), heuvel in Sint-Genesius-Rode, Vlaams-Brabant.

Personen met de achternaam Lindenberg 
 Martijn Lindenberg, een Nederlandse televisieregisseur
 Udo Lindenberg, een Duitse muzikant, schrijver en kunstschilder
 Vladimir Lindenberg, Duits arts en filosoof

Overig 
De Lindenberg, Nijmeegs centrum voor de kunsten